Visnaga vulgaris är en flockblommig växtart som beskrevs av Pietro Bubani. Visnaga vulgaris ingår i släktet Visnaga och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
vulgaris